Edifici Fuller o edifici Flatiron, gratacel a Manhattan, a la ciutat de Nova York
 Fuller Micro Systems, empresa a Liverpool, Anglaterra, especialitzada en la fabricació i venda de complements per microordinadors Sinclair en l'inici dels anys 1980 
 Biografies:
 Drew Fuller (1980), actor estatunidenc
 Florence Fuller (1867 - 1946), artista australiana nascuda a Àfrica del Sud
 Samuel Fuller, director de cinema i guionista estatunidenc
 Buckminster Fuller, "Bucky", (Milton, Massachusetts, 1895 - Los Angeles, 1983), dissenyador, arquitecte, inventor i escriptor estatunidenc 
 J. F. C. Fuller